Віталій Школьний (м. Біла Церква, Україна) — український журналіст, редактор, телеведучий, блогер. Ведучий ранкового випуску інформаційної програми «Сьогодні» на телеканалі «Україна».

Життєпис 
Віталій Школьний народився 29 липня 1987 року у місті Біла Церква Київської області України.

Закінчив Київський національний університет та інститут журналістики.

Працював на загальнонаціональних каналах і радіо, пройшовши шлях від журналіста, до редактора та ведучого новин.

З вересня 2011 — на телеканалі «Україна»: редактор міжнародної служби інформації департаменту інформаційного мовлення, ведучий ранкового випуску інформаційної програми «Сьогодні» (з вересня 2015).

Веде блог на сайті «НВ».

Примітки

Джерела 
 Віталій Школьний , Україна

Українські журналісти
Українські редактори
Українські телеведучі
Українські блогери
Випускники Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка